Příjmení Frolík nosí více různých osobností:

 František Frolík (* 1949) – český sběratel autogramů a rukopisů, spisovatel
 František Frolík (spisovatel) (1906–1962) – český novinář, autor dobrodružných románů s pseudonymy John Stewart Erskine, James Reed Fergusson, Wallace Tower, Frank Fletcher, Donald MacLaren a Barrie Bates
 Jan Frolík – více jmen
 Josef Frolík (1928–1989) – český špión a publicista
 Michael Frolík (* 1988) – český hokejista
 Oldřich Frolík (1909–1943) – podporovatel výsadku Anthropoid; pro Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše připravoval zbraně, výzbroj, munici
 Václav Frolík (* 1946) – kladenský malíř a ilustrátor
 Zbyněk Frolík (* 1953) – český podnikatel, majitel společnosti Linet
 Zdeněk Frolík (1933–1989) – český matematik, topolog